
Molekulska formula -{C16H21N}- se može odnositi na:
 Morfinan
 Hasubanan